Miejscowości w USA:
 Watkins – jednostka osadnicza w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Watkins – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Arapahoe
 Watkins – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
Gminy w USA:
 Watkins (ang. Watkins Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dent
 Watkins (ang. Watkins Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Vance